Raven má více významů:

 Raven (hudebník) – vlastním jménem Vladimír Kučera
 Raven-Symoné – americká zpěvačka, herečka a tanečnice
 The Raven (česky Krkavec, nebo Havran) – tradičně překládáno jako Havran – báseň Edgara Allana Poea
 The Raven – konceptuální album amerického kytaristy a zpěváka Lou Reeda z roku 2003